As línguas mamoré-guaporé são um grupo de línguas aruaques faladas nas terras baixas do nordeste boliviano.

Classificação 
Classificação interna das línguas mamoré-guaporé (Jolkesky 2016):

Mamoré-Guaporé
Mojo-Paunáka
Paunáka
Mojo
Ignaciano
Trinitário
Loretano
Javierano
Bauré-Paikonéka
Paikonéka
Bauré
Bauré
Joaquiniano
Muxojéone
Carmelito

Classificação interna do subgrupo Bolívia (também conhecido como o subgrupo achane ou shani) da família arawak segundo Ramirez (2019):

Bolívia
Baure
(subgrupo)
Mojeño
Tereno (Chané)
Pauna

Reconstrução do Proto-Mamoré-Guaporé 

Reconstrução do Proto-Mamoré-Guaporé (Jolkesky 2016):

Afixos 
Morfemas gramaticais:

Reconstrução do Proto-Bolívia 
Reconstrução do Proto-Bolívia (Ramirez 2019):

Fonologia
15 proto-fonemas:
11 consoantes: p, t, k, (ʔ), ts, tʃ, (s), ç, (h), m, n, r, w, j
4 vogais: i, e, a, ʊ

Ver também 
 Línguas japurá-colômbia
 Línguas purus
 Línguas campa
 Línguas aruaques

Bibliografia 
Cardús, José (1886). Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia: situación del estado de ellas en 1883-1884. Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.
Danielsen, Swintha (2007). Baure: An Arawak language of Bolivia. Indigenous languages of Latin America (ILLA), vol. 6. Leiden: CNWS.
Danielsen, Swintha (2011). The personal paradigms in Baure and other South Arawakan languages. In Antoine Guillaume; Françoise Rose (eds.). International Journal of American Linguistics 77(4): 495-520.
Danielsen, Swintha (2012). Afijos compuestos y su lexicalización en el baure (arawak). In Hebe A. González; Beatriz Gualdieri (eds.). Lenguas indígenas de América del Sur, vol I: Fonología y Léxico, pp. 151-171. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Sociedad Argentina de Lingüística.
Danielsen, Swintha (2013). Evaluating historical data (wordlists) in the case of Bolivian extinct languages. In Astrid Alexander-Bakkerus; Otto Zwaartjes (eds.). Historical reconstruction of American languages, pp. 272-298. STUF - Language Typology and Universals/ Sprachtypologie und Universalienforschung, 66(3). Bremen: Akademie Verlag.
Danielsen, Swintha (s.d.a) Léxico Joaquiniano. Disponível em: http://research.uni-leipzig.de/baureprojekt/JoaquinianoLexico/lexicon/main.htm. Acesso em: 08/2014.
Danielsen, Swintha (s.d.b). Baure lexicon. [manuscrito]
Danielsen, Swintha; Terhart, Lena (2014). Paunaka. In Mily Crevels; Pieter Muysken (eds.). Lenguas de Bolivia, vol. III: Oriente, pp. 221-258. La Paz: Plural Editores.
D’orbigny, Alcide Dessalines (1879). Idiomes des Indiens ou Naturels des Provinces de Chiquitos et Mojos. [manuscrito]
Rose, Françoise (2014). Mojeño trinitario. In Mily Crevels; Pieter Muysken (eds.). Lenguas de Bolivia, vol. III: Oriente, pp. 59-98. La Paz: Plural Editores.

Outras reconstruções
CARVALHO, Fernando O. de; Françoise ROSE. Comparative reconstruction of Proto-Mojeño and the phonological diversification of Mojeño dialects. LIAMES, Campinas, v. 18, n. 1, p. 3–44, jan./jun. 2018. 

Línguas aruaques